Sirin steht für:
 Sirin, Sagengestalt des russischen Volksglaubens
 Sirin-Ensemble, eine russische Kirchen- und Volksmusikgruppe

Personen:
 Mitri Sirin (* 1971), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator
 W. Sirin, Pseudonym des russisch-amerikanischen Schriftstellers Vladimir Nabokov (1899–1977)
 Zasia binti Sirin (* 1956), Beamtin und Politikerin in Brunei

Şirin steht für:
 Şirin, türkischer Personenname mit Namensträgern